В парному розряді жіночого тенісного турніру Barcelona Ladies Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Мерседес Пас і Аранча Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Сабрина Голеш і Патрісія Тарабіні 6–7(7), 6–2, 6–1.

Сіяні пари 

 Мерседес Пас /  Аранча Санчес (чемпіонки)
 Джо-Анн Фолл /  Рейчел Макквіллан (1-ше коло)

 Тіна Шоєр-Ларсен /  Дженін Томпсон (півфінал)
 Сабрина Голеш /  Патрісія Тарабіні (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Barcelona Ladies Open